Cipião Africano ou Públio Cornélio Cipião Africano, dito "o Velho"  (236 a.C.-183 a.C.) — general romano, vencedor da Batalha de Zama contra Cartago
Públio Cornélio Cipião (filho de Cipião Africano) — filho do anterior
Públio Cornélio Cipião Emiliano Africano ( 185 a.C.-129 a.C.) — cônsul em 147 e 134 a.C., filho adotivo do anterior
Cipião, o Africano (filme) — filme italiano de 1937

Ver também

Desambiguação